111-135 ― одна из наиболее распространённых в России серия типовых крупнопанельных домов. Различные модификации этой серии строятся и по сей день (например 135Б в Астрахани и Астраханской области), однако первые дома серии 111—135 стали строить с начала 1970-х годов. У этой серии большое количество различных модификаций, обычно это региональные модификации, рассчитанные под условия определённого региона, также они бывают и разной этажности (2 этажа, 5 этажей, 9 этажей и 10 этажей), часто внешне различаются и дома одной и той же модификации: например по панелям лоджий или фасадным панелям подъездов

Типы зданий по конструктивной схеме